Weizel ist der Familienname folgender Personen:

 Gideon Weizel (1807–1872), deutscher Jurist und Politiker
 Walter Weizel (1901–1982), deutscher Theoretischer Physiker und Politiker

Siehe auch:
 Weitzel